Příjmení Zadražil nosí více významných osobností:

 Eva Zadražilová (* 1962) – česká komunální politička
 Jan Zadražil (* 1975) – český herec
 Jarmila Zadražilová (1924–???) – česká a československá politička
 Matěj Zadražil (* 1994) – český hokejový útočník
 Miluše Zadražilová (1934–2012) – česká rusistka, překladatelka a literární historička
 Pavel Zadražil (* 1961) – český básník a historik umění